Pénjamo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pénjamo, Guanajuato, 
 Pénjamo kommun, Guanajuato, 
 Pénjamo, Tabasco, Paraíso, 
 Pénjamo, Tamaulipas, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar